

Cinema
La casa dei fantasmi (House on Haunted Hill), film del 1959 diretto da William Castle ed interpretato da Vincent Price.
La casa dei fantasmi (The Haunted Mansion), film del 2003 diretto da Rob Minkoff ed interpretato da Eddie Murphy.
La casa dei fantasmi (Haunted Mansion), film reboot del 2023 diretto da Justin Simien ed interpretato da Rosario Dawson.

Letteratura
La casa dei fantasmi (romanzo), romanzo del 1979 di Peter Straub.
La casa dei fantasmi (Dickens), racconto di Charles Dickens.

Videogiochi 
La casa dei fantasmi (videogioco), videogioco ispirato al film del 2003.